Daishōji (jap. ) steht für:
 Daishōji (Ishikawa), eine Stadt in der Präfektur Ishikawa (heute: Kaga (Ishikawa))
 Daishōji (Fluss), ein Fluss durch die Stadt Kaga
 Daishōji (Han), ein Lehen mit Sitz in dieser Stadt